Конус може да се односи на следеће:
 Купа (геометрија), појам из математике
 Конус (биологија), род мекушаца
 КОНУС (конференција), конференција универзитета Србије